Cratippe (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Cratippe de Pergame ou Cratippe de Mytilène, philosophe grec péripatéticien ().
 Cratippe d'Athènes, historien athénien ().